Harri Linnonmaa, né le  à Helsinki en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier. Il est le père de Petteri Linnonmaa.

Biographie

Carrière 
En 1991, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 76.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1963-1964 || Töölön Vesa || SM-sarja
|| 9 || 2 || 1 || 3 || 0 || || || || ||
|-
| 1964-1965 || HJK || SM-sarja
|| 17 || 1 || 4 || 5 || 6 || || || || ||
|-
| 1965-1966 || HJK || SM-sarja
|| 20 || 9 || 2 || 11 || 20 || || || || ||
|-
| 1966-1967 || HJK || Suomi-sarja
|| 13 || 19 || 6 || 25 || 10 || || || || ||
|-
| 1967-1968 || HIFK || SM-sarja
|| 20 || 17 || 2 || 19 || 10 || || || || ||
|-
| 1968-1969 || HIFK || SM-sarja
|| 22 || 15 || 2 || 17 || 24 || || || || ||
|-
| 1969-1970 || HIFK || SM-sarja
|| 22 || 12 || 2 || 14 || 19 || || || || ||
|-
| 1970-1971 || HIFK || SM-sarja
|| 32 || 11 || 4 || 15 || 27 || || || || ||
|-
| 1971-1972 || HIFK || SM-sarja
|| 32 || 24 || 4 || 28 || 38 || || || || ||
|-
| 1972-1973 || HIFK || SM-sarja
|| 31 || 17 || 8 || 25 || 26 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || HIFK || SM-sarja
|| 34 || 23 || 4 || 27 || 16 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || HIFK || SM-sarja
|| 31 || 23 || 6 || 29 || 37 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || HIFK || SM-liiga
|| 27 || 15 || 5 || 20 || 41 || 3 || 0 || 0 || 0 || 29
|-
| 1976-1977 || HIFK || SM-liiga
|| 15 || 5 || 5 || 10 || 20 || 7 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 1977-1978 || HJK || 1. Divisioona
|| 7 || 3 || 0 || 3 || 4 || || || || ||
|-
| 1978-1979 || HIFK || 1. Divisioona
|| 32 || 9 || 10 || 19 || 10 || 6 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
| 1979-1980 || HIFK || 1. Divisioona
|| 28 || 16 || 10 || 26 || 16 || 7 || 2 || 0 || 2 || 8  
|-
| 1980-1981 || HIFK || 1. Divisioona
|| 28 || 4 || 3 || 7 || 10 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2  
|-
| 1981-1982 || FC Barcelone || Superligua Española
|| - || - || - || - || - || || || || ||

Notes et références 

Naissance en juillet 1946
Naissance à Helsinki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du HIFK
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1972
Attaquant de hockey sur glace